Förlag kan avse:

 Bokförlag – ett företag som ger ut böcker
 Datorspelsförlag – ett företag som ger ut datorspel
 Hybridförlag – ett förlag som verkar enligt en annan affärsmodell än traditionella bokförlag
 Musikförlag – ett företag som hjälper upphovsmän med att nå ut med sin musik
 Teaterförlag –  en särskild sorts litteraturförlag specialiserade på manuskript för teater och scenkonst
 Tidningsförlag – ett företag som ger ut tidningar
 Serieförlag – ett förlag som producerar, distribuerar, eller publicerar tecknade serier
 Förlagsband – en bandtyp 
 Förlagsbevis – ett räntebärande skuldebrev utan särskild säkerhet
 Förlagslån – ett lån vars andelar benämns förlagsbevis
 Förlagskrisen – en ekonomisk kris omkring 1970–1971 för svenska utgivare
 Förlagsredaktör – ett yrke inom förlagsbranschen
 Förlagssystem –  samköp av vävnadsprodukter skapade i hemmen
 Förlagslån – ett lån vars andelar benämns förlagsbevis

Se även
 Förlagssystem AB – ett svenskt distributions- och grossistföretag i bokbranschen
 Förläggare – en person som är utgivare av litteratur
 Förlaget – ett finländskt bokförlag